Алфёровское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Воронежская область 
 Алфёровское сельское поселение — входит в Новохопёрский район

Тверская область 
 Алфёровское сельское поселение — входит в Калязинский район